Bitwa nad Wisłą (1341)
 Bitwa nad Wisłą (1920)